Attilio Lolini – poeta e giornalista italiano
 Mario Lolini – politico italiano
 Ruggero Lolini – compositore italiano